Toponímia:
 Kansas City (Kansas), localitat estatunidenca de l'estat de Kansas
 Kansas City (Missouri), localitat estatunidenca de l'estat de Missouri
 North Kansas City, localitat estatunidenca de l'estat de Missouri
 Organitzacions:
 Kansas City Chiefs, equip de futbol americà de Kansas City (Missouri)
 Kansas City Royals, equip de beisbol estatunidenc de Kansas City (Missouri)
 Kansas City Wizards, equip de futbol de Kansas City (Missouri)

 FC Kansas City

 Sporting Kansas City, club de futbol de la ciutat de Kansas City, Kansas, Estats Units
 Cinema:
 Kansas City Bomber, pel·lícula estatunidenca de 1972 dirigida per Jerrold Freedman
 Kansas City (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1996 dirigida per Robert Alman